Константин Владимирович Мохортов (22 октября 1913 года, с. Новая Збурьевка, Херсонская губерния, Российская империя — 31 января 1989 года, Москва, СССР) — советский государственный деятель, начальник Главного управления по строительству Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (ГлавБамСтрой), заместитель министра транспортного строительства СССР. За строительство Байкало-Амурской магистрали удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда.

Биография 
Родился 22 октября 1913 года в селе Новая Збурьевка Новозбурьевской волости Днепровского уезда Таврической губернии (ныне Голопристанского района Херсонской области).

По окончании школы переехал в город Николаев. В 1929—1932 годах обучался в Николаевском строительном техникуме. После окончания в 1938 году Новосибирского института военных инженеров железнодорожного транспорта работал мастером, прорабом, начальником строительства.

В 1939—1946 годах — заместитель начальника Омской железной дороги. В 1947—1954 годах — начальник Главного управления промышленного строительства Министерства путей сообщения СССР.

С 1954 года работал в Министерстве транспортного строительства: начальником Главного управления железнодорожного строительства Поволжья и Юга, начальником управления Министерства транспортного строительства, начальником главного технического управления, начальником Главстройпрома.

В 1974—1986 годах — начальник ГлавБАМстроя, заместитель Министра транспортного строительства.

Кандидат технических наук.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1984 года за выдающиеся производственные успехи, достигнутые при сооружении Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, обеспечение досрочной укладки главного пути на всем её протяжении, проявленный трудовой героизм Мохортову Константину Владимировичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1986 года — на пенсии.

Умер К. В. Мохортов 31 января 1989 года. Похоронен на новой территории Кунцевского кладбища на участке, непосредственно примыкающем к дирекции. Надпись на памятнике гласит: «Начальник строительства Байкало-Амурской магистрали».

Награды 
Награждён орденами Ленина (трижды), Трудового Красного Знамени (дважды), «Знак Почёта», медалями. Герой Социалистического Труда, заслуженный строитель РСФСР, заслуженный строитель Бурятской и Якутской АССР, почётный транспортный строитель, почётный гражданин города Тынды

Память 
 Именем К. В. Мохортова названа улица в Тынде;
 В его честь Всероссийской общественной организацией «Бамовское содружество» учреждена памятная медаль «100 лет со дня рождения первого начальника Главбамстроя К. В. Мохортова».
 Именем К. В. Мохортова назван железнодорожный разъезд в Тындинском районе Амурской области.

Галерея

Примечания

Источники

Ссылки 
 
 Энциклопедия строителей Забайкалья
 На улице Мохортова состоялось торжественное открытие детской дворовой площадки
 За ним следить победа уставала

Выпускники Сибирского университета путей сообщения
Байкало-Амурская магистраль
Заместители министров СССР
Награждённые Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Похороненные на Кунцевском кладбище